CAN is een afkorting voor:
 Canada (IOC-, FIFA- en ISO-landcode)
 Campus area network
 Clean Air Nederland
 Controller Area Network
 Coupe d'Afrique des Nations
 Ammoniumcerium(IV)nitraat
 Andesgemeenschap, in het Spaans is dit Comunidad Andina: een Zuid-Amerikaanse vrijhandelszone
 Climate Action Network, is een koepelorganisatie van niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het vlak van de opwarming van de Aarde.

Zie ook:
 Can, een Duitse krautrockband
 Çan, district in Turkije